Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der spanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Frauen. Spanien bestritt das erste offizielle Test Match am 2. Mai 1989 gegen Frankreich.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1989–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status

Statistik 
(Stand: 20. März 2022)

Gegner bei Test Matches

Kontinentalverband

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Weblinks 
 Spiele der spanischen Nationalmannschaft der Frauen auf rugbyfemenino.com.es
 Spiele der spanischen Nationalmannschaft der Frauen auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Spiele der spanischen Nationalmannschaft der Frauen auf rugbyarchive.net
 Rugby Union Archives auf espnscrum.com

Rugby Union (Spanien)
Spanien Frauen
Frauenrugby